18-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 18 по 22 августа 2021 года на стадионе «Мои» в Найроби (Кения). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 2001 года рождения и моложе, выполнившие в течение квалификационного периода установленные нормативы и требования.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата

Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Смешанная дисциплина

Медальный зачёт

Примечания 

Август 2021 года
2021 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Международные спортивные соревнования в Найроби